Jaime Vogeler (Rio de Janeiro, 11 de maio de 1906 — Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1966), nascido Jaime da Rocha Vogeller, foi um cantor e compositor brasileiro.

Bibliografia
MARCONDES, Marcos Antônio. (ED). Enciclopédia da Música popular brasileira: erudita, folclórica e popular. 2. ed. São Paulo: Art Editora/Publifolha, 1999.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira